Апте́карский мост — название мостов в разных городах Российской Федерации.

 Аптекарский мост — мост через реку Карповку в Санкт-Петербурге.
 Аптекарский мост — мост через реку Ушайку в Томске.